Exzess (von lat. excedere „heraustreten“, „über etwas hinausgehen“) bezeichnet:

 eine normative Grenzüberschreitung oder eine Ausschweifung, siehe Exzessiv
 eine Winkelsumme des Dreiecks über 180°, siehe sphärischer Exzess
 ein statistisches Verteilungsmaß, siehe Wölbung (Statistik)
 eine Straftat, die über das hinausgeht, was zur Durchführung der Tat strikt notwendig ist, siehe Exzesstat
 die Exzessmortalität, eine im Vergleich mit Erwartungswerten erhöhte Sterberate, siehe Übersterblichkeit
 „Exzeß“, den Zweittitel des deutsch-italienischen Films Mord im schwarzen Cadillac

Siehe auch:

 Exzesscode
 Exzessgröße